Нуреев — фамилия; имеет женскую форму Нуреева.
 Нуреев, Габдул Гадельшевич (1922—2004) — советский врач, дерматовенеролог, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Татарской АССР
 Нуреев, Рудольф Хаметович (1938—1993) — артист балета и балетмейстер, «невозвращенец» в СССР.
 «Нуреев» — балет композитора И. Демуцкого в постановке К. Серебренникова и Ю. Посохова (2017).
 Нуреев, Рустем Махмутович (род. 1950) — советский и российский экономист, профессор ВШЭ, РЭУ, Финуниверситета. См. также 
 Нуреево
 Нуриев
 Нурыев